X-Factor (Marvel), een stripboekserie van Marvel Comics
 X-Factor (worstelteam), een professioneel worstelteam
 X-Factor (doelmatigheidskorting), factor die de Energiekamer voor transport van energie vaststelt
 The X Factor (Iron Maiden), een album van de Britse metalband Iron Maiden
 The X Factor (talentenjacht), een Brits televisieformat met verschillende varianten wereldwijd;
 X Factor (België)
 X Factor (Nederland)
 The X Factor (Verenigd Koninkrijk)
 X Factor (Duitsland)
 X Factor (Australië)
 The X Factor (Verenigde Staten)